Ilona Rakouská (20. dubna 1927, Budapešť – 12. ledna 2011, Freiburg im Breisgau) byla členka maďarské palatinské linie Habsbursko-lotrinské dynastie, rakouská arcivévodkyně, princezna uherská a česká, vévodkyně Meklenburska.

Život 
Narodila se 20. dubna 1927 v Budapešti jako druhá dcera arcivévody Josefa Františka Habsbursko-Lotrinského a jeho ženy princezny Anny Saské. Její otec byl synem arcivévody Josefa Augusta Rakouského. Její matka byla dcerou posledního saského krále Fridricha Augusta III.

Dne 20. února 1946 (civilně) a 30. dubna 1946 (církevně) se ve Sigmaringenu vdala za vévodu Jiřího Alexandra Meklenburského. Její manžel byl nejstarším dítětem a dědicem Jiřího, vévody z Meklenburska, hlavy Meklenbursko-Střelické dynastie a jeho manželky Ireny Michajlovny Rajevské. Spolu měli:
 Alžběta Kristýna (nar. 22. března 1947), sňatek s baronem Alhardem von Bussche-Ippenburg.
 Marie Kateřina (nar. 14. listopadu 1949), sňatek s Wolfgangem von Wasielewski
 Irena (nar. 18. dubna 1952), sňatek s Constantinem Harmsenem
 Borwin (nar. 10. června 1956), sňatek s Alicí Wagner

Dne 6. července 1963 se po smrti svého otce její manžel stal hlavou Meklenbursko-Střelické dynastie.

Zemřela 12. ledna 2011 ve Freiburg im Breisgau.

Tituly a oslovení 
 20. dubna 1927 – 20. února 1946: Její císařská a královská Výsost arcivévodkyně Ilona Rakouská, královská princezna uherská a česká
 20. února 1946 – 12. ledna 2011: Její císařská a královská Výsost arcivévodkyně Ilona Rakouská, královská princezna uherská a česká, vévodkyně Meklenburska

Vývod z předků

Reference 

Ženy
Rakouské princezny
Meklenburské vévodkyně
Maďarští římští katolíci
Narození 20. dubna
Narození v roce 1927
Úmrtí 12. ledna
Úmrtí v roce 2011
Narození v Budapešti
Úmrtí ve Freiburgu im Breisgau
Habsbursko-lotrinští v 20. století
Habsbursko-lotrinští v 21. století
Německé královské rodiny